Новосаринский — посёлок в Кувандыкском городском округе Оренбургской области.

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок центральной усадьбы совхоза «Саринский» переименован в Новосаринский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кувандыкского городского округа